Lu (Itália) — comuna italiana do Piemonte
Lü — comuna suíça do cantão de Grisões
Lutécio — elemento químico
Luxemburgo — cujo código ISO 3166-1 é LU
Lucerna (cantão) — cantão suíço cujo código ISO 3166-2:CH é LU
Lu (dupla) — dupla musical do México

Desambiguações de topônimos